Kullamäe (Jõelähtme), een dorp in de Estlandse gemeente Jõelähtme
 Kullamäe (Räpina), een dorp in de Estlandse gemeente Räpina